Andres Gonzales Rojas (AG Rojas) est né à Barcelone en Espagne.

Biographie 
Il déménage dans le sud de la Californie pour fréquenter le Artcenter College of design à Pasadena. Il commence en tant que directeur artistique. AG Rojas a gagné le prix du nouveau meilleur réalisateur à l'UK Music Video Award en 2012, tout comme le prix du meilleur clip vidéo Rock Indie avec le titre "Spiritualized" de Hey Jane

Style 
Le style de AG Rojas se situe entre deux réalisateurs aussi éloignés que David Cronenberg et Terrence Malick. D'une part un aspect morbide et dérangeant, comme il le fît dans son court métrage "Crown", de l'autre une certaine ampleur et un aspect mystique dans les clips "Naeem" de Bon Iver, et dans le clip de Kamasi Washinghton "Truth", inspiré d'un style Malickien

Réalisations 
 2010 : Earl Sweatshirt: Earl 
 2011 : Calvin Harris Feat. Kelis: Bounce 
 2011 : Chase & Status Feat. Tinie Tempah: Hitz 
 2011 : William Fitzsimmons: Beautiful Girl 
 2011 : Gil Scott-Heron, Jamie Xx: I'll Take Care of U 
 2012 : Spiritualized: Hey Jane 
 2012 : Crown (Court Métrage) 
 2012 : Purity Ring: Lofticries 
 2012 : Calvin Harris Feat. Tinie Tempah: Drinking from the Bottle 
 2012 : Jack White: Sixteen Saltines 
 2013 : Portugal. The Man: Modern Jesus 
 2015 : Skrillex & Diplo Feat. AlunaGeorge: To Ü 
 2016 : Samsung: Surf - The Snail 
 2017 : Truth: Kamasi Washinghton 
 2019 : Naeem : Bon Iver

Notes et références 

Réalisateur espagnol